Rosacea, een huidaandoening
 Hydroïdpoliepen uit de familie Prayidae:
 Rosacea arabiana
 Rosacea cymbiformis
 Rosacea flaccida
 Rosacea limbata
 Rosacea plicata
 Rosacea repanda
 Quercus x rosacea, bastaarden van zomer- en wintereik

Niet verwarren met
 Rosaceae, een rozenfamilie